GNR eller gnr''' kan syfta på:

 GNR – en järnväg i Storbritannien, se Great Northern Railway, Storbritannien
 GNR – en portugisisk polisstyrka som är militärt organiserad, se Guarda Nacional Republicana
 GNR – en tidigare italiensk fascistmilis, se Guardia Nazionale Repubblicana
 G N' R Lies – det andra studialbumet av det amerikanska hårdrocksbandet Guns N' Roses
 gnr – ISO 639-3 för språket gureng gureng